Die Lombardei-Rundfahrt 1981 war die 75. Ausgabe der Lombardei-Rundfahrt. Das Rennen fand am Sonntag, den 17. Oktober 1981, über eine Distanz von 259 km statt. Der Sieger war der Niederländer Hennie Kuiper vor Moreno Argentin und Alfredo Chinetti.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks 
 
 Lombardei-Rundfahrt 1981 auf www.bikeraceinfo.com

Einzelnachweise 

1981
Radrennen 1981
Radsportwettbewerb in Mailand
Sportveranstaltung in Como